Nemesiidae — семейство пауков, входящее в инфраотряд Mygalomorphae. Ранее считались частью семейства Dipluridae.

Описание 
Относительно большие пауки коричневого цвета. Самки Atmetochilus могут достигать длины 4 см. Живут в норах (вероятно, за исключением рода Sinopesa). Некоторые виды закрывают нору дверцей. Дверцу открывают для ловли пробегающей мимо добычи. После поимки добычи стараются не покидать нору. Иногда норы имеют боковые ответвления.

Таксономия 

Семейство Nemesiidae включает 45 родов:

 Acanthogonatus Karsch, 1880 — Южная Америка
 Aname L. Koch, 1873 — Австралия
 Atmetochilus Simon, 1887 — Бирма
 Bayana Pérez-Miles, Costa & Montes de Oca, 2014 — Бразилия, Уругвай
 Brachythele Ausserer, 1871 — США, Европа
 Calisoga Chamberlin, 1937 — США
 Chaco Tullgren, 1905 — Южная Америка
 Chenistonia Hogg, 1901 — Австралия
 Chilelopsis Goloboff, 1995 — Чили
 Damarchilus Siliwal, Molur & Raven, 2015 - Индия
 Damarchus Thorell, 1891 — Индия, Юго-Восточная Азия
 Diplothelopsis Tullgren, 1905 — Аргентина
 Entypesa Simon, 1902 — Мадагаскар, Южная Африка
 Flamencopsis Goloboff, 1995 — Южная Америка, Южная Африка
 Hermacha Simon, 1889 — Бразилия
 Hermachura Mello-Leitao, 1923 — Бразилия
 Iberesia Decae & Cardoso, 2006 — Мальорка, Испания, Португалия
 Ixamatus Simon, 1887 — Австралия
 Kiama Main & Mascord, 1969 — Новый Южный Уэльс
 Kwonkan Main, 1983 — Австралия
 Lepthercus Purcell, 1902 — Южная Африка
 Longistylus Indicatti & Lucas, 2005 — Бразилия
 Lycinus Thorell, 1894 — Чили, Аргентина
 Merredinia Main, 1983 — Австралия
 Mexentypesa Raven, 1987 — Мексика
 Namea Raven, 1984 — Австралия
 Nemesia Audouin, 1826 — Европа, Африка, Куба, Китай
 Neostothis Vellard, 1925 — Бразилия
 Pionothele Purcell, 1902 — Южная Африка
 Prorachias Mello-Leitao, 1924 — Бразилия
 Psalistopoides Mello-Leitao, 1934 — Бразилия
 Pselligmus Simon, 1892 — Бразилия
 Pseudoteyl Main, 1985 — Австралия
 Pycnothele Chamberlin, 1917 — Южная Америка
 Rachias Simon, 1892 — Бразилия, Аргентина
 Raveniola Zonstein, 1987 — от Турции до Китая, Россия
 Sinopesa Raven & Schwendinger, 1995 — Китай, Острова Рюкю
 Spiroctenus Simon, 1889 — Южная Африка
 Stanwellia Rainbow & Pulleine, 1918 — Новая Зеландия, Австралия
 Stenoterommata Holmberg, 1881 — Южная Америка
 Swolnpes Main & Framenau, 2009 — Западная Австралия
 Teyl Main, 1975 — Австралия
 Teyloides Main, 1985 — Австралия
 Xamiatus Raven, 1981 — Австралия
 Yilgarnia Main, 1986 — Австралия

См. также 
 Список видов семейства Nemesiidae
 Afropesa

Примечания

Литература 
 Raven R. J. (1985). The spider Infraorder Mygalomorphae (Araneae): cladistics and systematics. Bulletin of the American Museum of Natural History 182: 1—180.
 Selden P. A. (2001). Eocene spiders from the Isle of Wight with preserved respiratory structures. Palaeontology 44: 695—729. .
 Raven R. J. (1987). A new mygalomorph spider genus from Mexico (Nemesiinae, Nemesiidae, Arachnida). J. Arachnol. 14: 357—362. PDF  (Mexentypesa).
 Pesarini C. (1988). Revision of the genus Pycnothele (Araneae, Nemesiidae). J. Arachnol. 16: 281—293. PDF .
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000). An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur.
 Rafael P. Indicatti & Sylvia M. Lucas (2005). Description of a new genus of Nemesiidae (Araneae, Mygalomorphae) from the Brazilian Cerrado. Zootaxa 1088: 11—16. PDF (Longistylus).
 Indicatti, Rafael P.; Lucas, Sylvia M.; Ott, Ricardo & Brescovit, Antonio D. (2008). Litter dwelling mygalomorph spiders (Araneae: Microstigmatidae, Nemesiidae) from Araucaria forests in southern Brazil, with the description of five new species. Revista Brasileira de Zoologia 25(3): 529—546.
 Platnick, Norman I. (20016). The world spider catalog, version 17.0. American Museum of Natural History.
 Goloboff, Pablo A. (1995). A revision of the South American spiders of the family Nemesiidae (Araneae, Mygalomorphae). Part 1, Species from Peru, Chile, Argentina, and Uruguay. Bulletin of the AMNH 224.

Мигаломорфные пауки
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном